Глизе 96 () — одиночная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 39 световых лет (около 12 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +9,35m.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
Глизе 96 — красный карлик спектрального класса M2V. Масса — около 0,6 солнечной, радиус — около 0,592 солнечного, светимость — около 0,0691 солнечной. Эффективная температура — около 3785 K, металличность звезды оценивается как 0,14.

Планетная система 
В 2018 году у звезды обнаружена планета:

Примечания 

Планетные системы